Ženská dvouhra Advantage Cars Prague Open 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Španělka María Teresa Torrová Florová, kterou v úvodním kole vyřadila Denisa Allertová.

Vítězkou se stala 19letá německá kvalifikantka Antonia Lottnerová, jež ve finále zdolala čtvrtou nasazenou hráčku, krajanku Carinu Witthöftovou po třísetovém průběhu 7–6, 1–6 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ITF a první v kategorii 75 tisíc dolarů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Advantage Cars Prague Open 2016 na ITF

Advantage Cars Prague Open 2016